

Biografia 

Inizia a praticare jujitsu nella palestra di Pieve di Cento (attuale csr jujitsu SHINSEN) nel 2006 sotto la guida del maestro Michele Vallieri. Ottiene la cintura nera 1º Dan nel 2011 ed il 2º nel 2013. Entra a far parte della nazionale giovanile di Jūjutsu nel 2013 assieme a Linda Meotti per la categoria duo system misto.

Risultati Sportivi 
 4 volte campione nazionale nel duo system misto U21 (2013, 2014, 2015, 2016)
 2 volte bronzo mondiale nel duo system misto U21 (2015, 2017)
 campione del mondo nel duo system show misto U21 (2017)
 1 volta bronzo europeo nel duo system misto U21 (2017)
 vice campione europeo nel duo system show misto U21 (2017)